Wiesenöd heißen folgende geographische Objekte:

 Wiesenöd (Fürstenzell), Ortsteil der Gemeinde Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Wiesenöd (Gemeinde Kilb), Ortschaft der Gemeinde Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich